Heliopolis înseamnă orașul soarelui în limba greacă și se poate referi la:
 Heliopolis, oraș în Egiptul antic
 Heliopolis, cartier actual al orașului Cairo, Egipt
 Heliópolis, oraș în Bahia, Brazilia
 Heliópolis, cartier în orașul São Paulo, Brazilia
 Héliopolis, oraș în Provincia Guelma, Algeria
 Colonia Heliopolis (azi Baalbek, Liban)

Vezi și 
 Sun City